Okręty US Navy o nazwie USS  "Eolus":

 Pierwszy "Eolus" (1864) był bocznokołowym parowcem, który był w służbie w latach 1864-1865.
 Drugi "Eolus" (1869) nosił wcześniej nazwę USS "Shawnee". Nosił nową nazwę przez dwa miesiące 1869 roku.

Eolus